Сергей Михайлович Горяинов () — сенатор Российской империи в 1916—1917 годах.

Биография 
Родился 4 декабря 1849 года в семье поручика Михаила Сергеевича Горяинова (09.02.1826―19.10.1903). Младшие братья будущие известные русские металлурги Юрий (26.02.1866 ― 1923) и Алексей (1859―1919).

Закончил юридический факультет Петербургского университета в 1871 году.

Служил участковым мировым судьей в суде Павловского уезда в 1871—1873 годах, уездным предводителем дворянства в 1873—1874 годах, председателем Павловской уездной земской управы в 1874—1878 годах, членом Петербургского окружного суда в 1878—1891 годах. Затем перешел на службу в Министерство иностранных дел. Служил консулом в Черновцах (Австро-Венгрия) в 1891—1896 годах, генеральным консулом в Вене в 1896—1897 годах, вице-директором 2-го департамента в 1897—1902 годах, директором Государственного и Петербургского главного архивов МИД в 1902—1915 годах, сенатором в 1916—1917 годах.

Являлся членом Исторического общества при Императорском Санкт-Петербургского университете, членом Русского исторического общества.

Вклад в науку 
Историк дипломатии, автор ряда исторических документов о политике России в вопросе о черноморских проливах, о истории дипломатических отношений России с европейскими странами, о состоянии Австро-Венгрии, о воинском уставе России.

Награды и чины 
За свои достижения неоднократно был отмечен:
 1898 — действительный статский советник;
 1903 — Уваровская премия Академии наук за книгу «Руководство для консулов» (СПб., 1903); 
 орден Святого Станислава I степени.
 1911 — тайный советник.

Библиография 
 Общий устав о воинской повинности, заключающий текст законов по изданию 1886 и продолжению 1887 г. и позднейшие узаконения / Сост. С. М. Горяинов. СПб., 1889;
 Экономическое и торговое положение Венгрии. СПб., 1893;
 Обзор экономического положения Австро-Венгрии в 1895 и 1896 гг. СПб., 1897;
 Руководство для консулов. СПб., 1903;
 Босфор и Дарданеллы : Исслед. вопроса о проливах по дипломат. переписке, хранящейся в Гос. и С.-Петерб. гл. арх. / С. Горяинов. - Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1907. — 317-355 с.;
 Станислав-Август Понятовский и Великая Княгиня Екатерина Алексеевна. По неизданным источнкам // Вестник Европы. 1908. № 1-3.
 Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов//Книга. 1812. Документы Государственного и С.-Петербургского главного архивов. Ч. 1. Опись документам 1812 года. Ч. 2. Подлинные документы — СПб., 1912;
 Заточение Ф. Костюшки в крепости (1794—1795 гг.) — М., 1912;
 Устав о воинской повинности, с дополнениями и приложениями / Под ред. С. М. Горяинова. Ч.1. СПб., 1913;
 Василий Алексеевич, Константин Васильевич и Константин Константинович Злобины [Биогр. очерк]//Отд. отт. из Рус. биогр. словаря.1916. С.411-417;
 Воспоминания русского консула в Буковине.- ИВ, 1916, т. 146, № 12, с. 668-680.
 Le Bosphore et les Dardanelles : Études historique sur la question des détroits / Goriainow, Serge; Préface de M.Gabriel Hanotaux. — Paris, 1910;
 Les chefs de l’insurrection en Tirol et leurs relations secrètes avec la Russie en 1812 et 1813 / Gorjainov, Serge. — Berlin, 1911;
 Les étapes de l’Alliance Franco-Russe : 1853—1861 / Goriaïnow, Serge. — Paris, 1912;
 The secret agreement of 1844 between Russia and great Britain / Goryainov, Sergius. — S.l, 1912.

Литература 
 Академик С. Ф. Платонов: переписка с историками: В 2 т. / Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 2003. С.364;
 Био-библиографический обзор работ профессоров, преподавателей и сотрудников Академии наук, университетов, учебных заведений, министерств, учреждений и отдельных лиц. Министерство иностранных дел // Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647—1917). М., 2005. С. 462;
 Лопухин В. Б. Записки бывшего директора департамента Министерства иностранных дел / Отв. ред. С. В. Куликов; подгот. текста и комм. С. В. Куликова, Д. Н. Шилова — СПб., 2009 — С. 99-100, 451;
 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3530 (Горяинов Сергей, 1867).
 Петербургская историческая школа (XVIII — начало XX вв.): информационный ресурс. СПб., 2016/Ред. коллегия: Т. Н. Жуковская, А. Ю. Дворниченко (руковод. проекта, отв. ред.), Е. А. Ростовцев (отв. ред.), И. Л. Тихонов/Авторский коллектив: Д. А. Баринов, А. Ю. Дворниченко, Т. Н. Жуковская, И. П. Потехина, Е. А. Ростовцев, И. В. Сидорчук, Д. А. Сосницкий, И. Л. Тихонов и др.
 Сетевой ресурс «Историки Петрограда-Ленинграда» (1917—1934)/Авторский коллектив: В. В. Андреева, Д. А. Баринов, Д. В. Боднарчук, Т. Н. Жуковская (отв. ред.), И. П. Потехина, Е. А. Ростовцев (отв. ред.), И.В Сидорчук, Д. А. Сосницкий, И. Л. Тихонов (отв. ред) и др.
 Акиньшин А. Н. Сергей Михайлович Горяинов (1849—1918) и его родственные связи//Известия Русского генеалогического общества. : Выпуск 14 /2004 — С. 13—16.
 Масанов И.Ф. С. Г.//Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 142

Примечания 

Сенаторы Российской империи